A2020-as chilei nemzeti választásra 2020. október 25-én került sor. A referendumon azt kérdezték meg, hogy kell-e új alkotmány, és ha igen, akkor azt egy közvetlenül választott alkotmányozó testület szövegezze meg, vagy egy olyan, melynek a felét a mostani parlamenti képviselőkből választják ki, a másik felét pedig közvetlenül választják a polgárok.  Földcsuszamlásszerű, 78%-os többséggel nyert az „Elfogadom”, ami egy új alkotmány előkészítését jelenti. A szavazók 79%-a szerint a szöveget egy „Alkotmányozó Testületnek” kell meghoznia. A részvételi arány 51% volt.

Az alkotmányozó gyűlés tagjait az önkormányzatok tagjaival közösen, 2021. április 11-én választják majd meg. Az alkotmány elfogadásáról vagy elutasításáról egy harmadik népszavazáson döntenek majd 2022 augusztusa után.

A népszavazás válasz a 2019-es chilei tüntetésekre.

Elhalasztás
A Covid19-pandémia miatt a kongresszus március 24-én úgy döntött, átütemezi az eredetileg április 26-ra tervezett népszavazást október 25-re, az akkorra tervezett második fordulót pedig 2021. április 11-re. A változás – amihez az alkotmány módosítása kellett – az elnök aláírta, majd 2020. március 26-án közzé is tették.

Kampány

Az „Elfogad” mellett kampányolók 
  Chile Vamos
  Nemzeti Megújulás (RN) [frészben]
  Politikai Evolúcó (EP) [részben] 
  Demokratikus Független Regionális Párt (PRI)
  Állampolgárok (CIU)
 Progressziv Konvergencia
  Párt a Demokráciáért (PPD)
  Szociáldemokrata Radikális Párt (PRSD)
  Szocialista Párt (PS)
  Széles Front
  Commons
  Szocialista Konvergencia (CS)
  Liberális Párt (PL)
  Demokratikus Forradalom (RD)
 Unir Mozgalom (MU)
  Kereszténydemokrata Párt (PDC)
  Zöld Ökológia Párt (PEV)
 Humanista Párt (PH)
  Chilei Kalóz Párt (PPCh)
  Egység a Változásért
  Szocialista Zöld Regionális Föderáció  (FREVS)
  Kommunista Párt (PC)
  Progresszív Párt (PRO)

Az „Elutasít” mellett kiálló pártok 
  Chile Vamos
  Független Demokratikus Unió (UDI) 
  Nemzeti Megújulás (RN) [részben]
  Politikai Evolúció (EP) [részben]
  Új Idő (NT)
  Republikánus Párt (PREP)

Közvélemény-kutatások 
Nemzeti felmérés az első kérdésről: Akar Ön Új Alkotmányt??

Nemzeti közvélemény-kutatások a második kérdésre. Milyen testületnek kellene megírnia az Új Alkotmányt?

Eredmények

Első kérdés

Note: Including 99.84% of ballot boxes counted.

a 59.522 külföldön leadott szavazattal együtt..

Második kérdés

Note: Including 99.81% of ballot boxes counted.

a 59.522 Külföldön leadott szavazattal.

Jegyzetek

Chile
2020-as választások